

Anno 
 185 o 185 a.C.

Codici 
 185  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Jurassien-Vicques nel comune di Vicques del Canton Giura in Svizzera

Matematica 
 185 – numero